Bougara – comune dell'Algeria situato nella provincia di Tiaret
Bougara – denominazione alternativa di Buqara, comune dell'Algeria situato nella provincia di Blida